Als Europameisterschaft 1988 oder EM 1988 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1988 stattfanden:

 Badminton-Europameisterschaft 1988 in Kristiansand (Norwegen)
 Bob-Europameisterschaft 1988 in Sarajevo (Jugoslawien)
 Curling-Europameisterschaft 1988 in Perth (Großbritannien)
 Dreiband-Europameisterschaft 1988 in Vejle (Dänemark)
 Eishockey-Europameisterschaft der U18-Junioren 1988 in Frýdek-Místek, Olmütz, Přerov und Vsetín (Tschechoslowakei)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1988 in Prag (Tschechoslowakei)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1988 in Den Haag (Niederlande)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft der Frauen 1988 in Kongsberg (Norwegen)
 Faustball-Europameisterschaft 1988 in Zwettl (Österreich)
 Fußball-Europameisterschaft 1988 in Deutschland
 U-21-Fußball-Europameisterschaft 1988
 U-18-Fußball-Europameisterschaft 1988 in Frýdek-Místek, Kopřivnice, Opava und Vsetín (Tschechoslowakei)
 U-16-Fußball-Europameisterschaft 1988 in Spanien
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1988 in Cardiff (Großbritannien)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1988 (Frauen) in Stadt San Marino (San Marino)
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Herren 1988 in Wien (Österreich)
 Judo-Europameisterschaften 1988 in Pamplona (Spanien)
 Karate-Europameisterschaft 1988 in Genua (Italien)
 Motorrad-Europameisterschaft 1988
 Poolbillard-Europameisterschaft 1988 in Stockholm (Schweden)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 1988 in Stockholm (Schweden)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 1988 in Świeradów-Zdrój (Polen)
 Rennrodel-Europameisterschaften 1988 in Königssee (Deutschland)
 Ringer-Europameisterschaften 1988 in Manchester (Großbritannien), Kolbotn (Norwegen) und Dijon (Frankreich)
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1988 in Helsinki (Finnland)
 Skeleton-Europameisterschaft 1988 in Winterberg (Deutschland)
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 1988 in Helsinki (Finnland)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1988 in Warmond (Niederlande)
 Taekwondo-Europameisterschaften 1988 in Ankara (Türkei)
 Tischtennis-Europameisterschaft 1988 in Paris (Frankreich)

!Europameisterschaft 1988
1988